Homolka (f. Homolková):
 Adam Emanuel Homolka (1796–1849), violinista, y fabricante de violines checo.
 Oskar Homolka (1898, Viena – 1978), un actor.
 Zdenko Homolka (1912, Barchovice – 1996, Bratislava), sacerdote católico, educador eslovaco
 Jaromír Homolka (* 1926, Zvolen), historiador de arte eslovaco-checo (cs).
 Václav Homolka(* 1955, Kadaň) es un político comunista y senador checo (cs).
 Rabbi Walter Homolka (* 1964, Landau/Isar) (de).
 Karla (Leanne) née Teale, Homolka (* 1970, Port Credit).
 Tammy (Lyn) Homolka (1975 – 1990).

Homôľka 
 Homôľka (sk)
 Veľká Homôľka (sk)
 Malá Homôľka (sk)